Л’Этуаль ( и l’etoile):

Фамилия
 Л’Этуаль, Клод де (1602—1652) — французский драматург и поэт.
 Л’Этуаль, Пьер де (1546—1611) — французский писатель-мемуарист.
Другое
 Л’Этуаль — парфюмерно-косметическая торговая сеть в России.